Jailhouse Rock pode se referir a:

 "Jailhouse Rock": canção de 1957 gravada primeiramente por Elvis Presley;
 Jailhouse Rock: álbum de 1957, trilha sonora do filme de mesmo nome;
 Jailhouse Rock: filme estrelado por Elvis Presley em 1957;

Desambiguação